Waltendorf ist der Ortsname von

 Waltendorf (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Waltendorf (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Waltendorf (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Waltendorf (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern

 Waltendorf, 9. Grazer Stadtbezirk
 Waltendorf (Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee), Katastralgemeinde der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 Waltendorf (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde der Gemeinde Würmla, Niederösterreich
 Waltendorf (Gemeinde Weiz), Ortsteil der Stadtgemeinde Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark